Агвакатитла има више значења:
  Агвакатитла (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агвакатитла, Ел Кампаменто (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агвакатитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агвакатитла (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агвакатитла (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агвакатитла (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агвакатитла (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агвакатитла (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику